Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open Sud de France 2017 der Herren. Für dieses Tennisturnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ermittelt wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 5. bis 6. Februar 2017 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 125 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Pérols